Не́мцев () — русская фамилия.

Немцев 
 Немцев, Александр Фёдорович (1914—1987) — советский административный и партийный деятель, педагог.
 Немцев, Алексей Сергеевич (род. 1982) — казахстанский лыжник и ориентировщик на лыжах.
 Немцев, Василий Яковлевич (1916—1986) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Немцев, Виктор Леонтьевич (1936—2018) — советский и российский художник.
 Немцев, Виталий Игоревич (род. 1997) — российский регбист.
 Немцев, Владимир Владимирович (род. 1971) — российский политический деятель, председатель Законодательного собрания Севастополя (с 2019 года).
 
 Немцев, Илларион Елисеевич (род. 1929) — советский передовик деревообрабатывающей промышленности, бригадир лесозаготовительной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Немцев, Михаил Юрьевич (род. 1980) — российский философ, исследователь теоретической и прикладной этики социальной памяти, публицист, поэт, педагог.
 Немцев, Николай Сергеевич (1935—2008) — российский учёный в области почвозащитного земледелия.
 
 Немцев, Сергей Александрович (1912—1974) — советский партийный и государственный деятель, председатель Сахалинского облисполкома.

Немцева

См. также 
 Немцов
 Немцану
 Немцанов